

События 

 Немецкие рыцари захватывают прусскую крепость Раганита. На месте крепости был основан замок и образовалось поселение «Ландесхут», которое вскоре приобрело важное значение, получило название Рагнит. В настоящее время — Неман Калининградской области.
 21 января — Битва при Дезио: дом Висконти побеждает дом Делла Торре и берёт власть над Миланом.
 Война Англии против княжеств Северного Уэльса.
 Договор в Аберконви между Лливелином ап Грифидом, принцем Уэльским и королём Англии Эдуардом I.
 1277—1280 — Папа Николай III (ок.1210-1280).
 Карл I Анжуйский купил Иерусалимское королевство, в результате чего крестоносцы разделились на сторонников Карла и короля Кипра Гуго III.
 Крестьянское восстание в Болгарии под руководством пастуха Ивайло. Гибель царя Константина Тиха.
Битва при Фарсале — войско правителя Фессалии Иоанна I Дуки разбило византийцев во главе с Михаилом Кабалларием и Иоанном Синадином.
 15 апреля — Монгольские силы разбиты войсками Бейбарса при Эльбистане.
 1277—1279 — Мамлюкский султан Барака-хан ас-Саид
 Вторжение монголов в Бирму. Падение царства Паган.
 Племена тай завладели северной частью Бирмы и прочно осели в ней. Племя мон на юге Бирмы образует своё государство с центром в городе Мартабан.
 Войска Хубилая дали отпор нападению хана Хайду на Каракорум. Хайду убежал в район Иртыша.
 1277—1550 — правление династия Махдали в Кильве.

Правители 
 Папская область — Николай III (1277—1280).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1277 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1277 году

См. также